Ел Нуево Побладо има више значења:

 Ел Нуево Побладо (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Побладо (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику